Die Mannschaftseuropameisterschaft der Herren 1976 im Squash fand vom 1. bis 4. Mai 1976 in Brüssel, Belgien, statt. Insgesamt traten 15 Mannschaften bei der 4. Auflage der Meisterschaft an.

Die teilnehmenden Mannschaften, die aus fünf Spieler bestanden, traten in vier Gruppen an. Innerhalb der Gruppen wurde im Round-Robin-Modus gespielt, die Gruppensieger zogen ins Halbfinale ein. Im Finale traf England wie schon im Vorjahr auf Schottland und gewann erneut mit 5:0. Zum englischen Kader gehörten Phil Kenyon, Jonathan Leslie, Peter Verow, Paul Millman und Ian Robinson. Dritter wurde, ebenfalls wie schon im Vorjahr, Schweden vor Irland.

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 9–12

Plätze 5–8

Plätze 1–4

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)

Literatur 
 Palmer, Michael (1984). Guinness Book of Squash. Guinness Superlatives Ltd. ISBN 0-85112-270-1

1976
Squashturnier 1976
Squashturnier in Belgien
Sportveranstaltung in Brüssel